Анке Губер виграла титул, перемігши у фіналі Гелену Сукову з рахунком 6–4, 7–6(7–2).

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Іва Майолі (чвертьфінал)
  Анке Губер (переможниця)
  Магдалена Малеєва (1-ше коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (півфінал)
  Сабін Аппельманс (2-ге коло)
  Олена Лиховцева (2-ге коло)
  Гелена Сукова (фінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Wilkinson Championships Draw 

1996
Одиночний розряд